Németország
Schöneberg, település Brandenburgban
Schöneberg, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Bad Kreuznach járásában
Schöneberg, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Altenkirchen járásában
Schöneberg, Berlin hetedik kerületének, Tempelhof–Schönebergnek egyik része; 1920-ban a Nagy-Berlin törvény értelmében lett Berlin része